Матвей Степанович Хотинский (? — 1866) — писатель, популяризатор естественных наук и астрономии в русском обществе. .

Родился по разным источникам, в 1810, 1812 или 1813 году.

Образование получил в Санкт-Петербургском высшем училище.

Занимался переводами и составлением популярных сочинений по естествознанию и астрономии. Обладая замечательным даром представлять читателю самые запутанные и сухие научные вопросы в ясном, общедоступном и интересном изложении, он помещал в различных изданиях статьи, относившиеся к открытиям в области науки и главным образом имевшие целью уничтожение суеверий и стремления к объяснению разных явлений сверхъестественными силами. Хотинский первым начал знакомить широкую русскую публику с произведениями Гумбольдта, Араго и других иностранных учёных. Долгое время он был постоянным сотрудником «Журнала министерства народного просвещения» и поместил в нём как большое число критических разборов разных книг научного содержания (в частях LIV—СХ), так и много статей по естествоведению и астрономии, в числе которых: «Изыскания Леверрье над движениями Урана, приведшие к открытию новой планеты — Нептуна» (LIII), «Взгляд на химические теории» (LIII), «Перечень химических исследований и открытий» (чч. LIV—LVI и LVIII), «Исторический очерк экспедиции в северо-полярные страны» (LIX), «Спор о планете Нептуне» (LX, 2), «Успехи знаний относительно системы миросоздания» (LXV), «Решение вопроса о теориях света» (LXIX), «Очерк жизни и трудов Этьена-Жоффруа Сент-Илера» (LXXVII). Кроме этого, он сотрудничал еще в «Северной пчеле», «Современнике», «Духе христианина» и других журналах; в «Сыне отечества» в 1860 году была напечатана серия его статей под заглавием «Темные стороны человеческого ума и чувств»; отдельные издания по этой теме: «Рассказы о темных предметах, о волшебстве, натуральной магии, обманах чувств, суевериях, фокусничестве, колдунах, ведьмах и т. п.»: с политипажными рисунками (СПб.: В тип. И. Шумахера, 1861. — 579 с.) и «Чародейство и таинственные явления в новейшее время» (СПб.: изд. Е. Н. Ахматовой, 1866. — 438 с.). В последние годы жизни он почти исключительно занимался переводом научных сочинений; в их числе: перевод сочинений Араго «Популярная астрономия» и «Историческая записка о паровых машинах».

В апреле 1863 года был разоблачён А. И. Герценом как тайный агент Третьего отделения.

Хотинский был членом Императорского Вольного экономического общества.

Умер в Санкт-Петербурге  года.

Литература 
 
 
 Линдер И. Б., Чуркин С. А. Спецслужбы мира за 500 лет. — М.:РИПОЛ классик, 2016.

Ссылки 
 Хотинский Матвей Степанович. Сочинения на Lib.Ru

Выпускники Санкт-Петербургского высшего училища
Популяризаторы науки